Secu se poate referi la:

Localități
Secu, Caraș-Severin
Secu, Dolj
Secu, Harghita
Secu, Neamț
Smadovicioara de Secu, Dolj
Râul Secu, câteva râuri cu această denumire
Barajul Secu
Mănăstirea Secu
Pădurea Secu
Sergiu Secu sau Serghei Secu (n. 1966), antrenor de fotbal și fost fotbalist din Republica Moldova

Vezi și 
 Seaca (dezambiguizare)
Secui